Депо́вской () — остановочный пункт пассажирских поездов пригородного сообщения в городе Жлобин (Гомельская область, Белоруссия).

Расположен между обгонным пунктом Жлобин-Западный и станцией Жлобин (отрезок Осиповичи — Жлобин железнодорожной линии Минск — Гомель). Действует пригородное пассажирское сообщение поездами по маршрутам Осиповичи — Жлобин, Рабкор — Жлобин, Могилёв-1 — Жлобин, Рогачёв — Жлобин.

Примерное время в пути со всеми остановками от ст. Осиповичи I — 2 ч. 7 мин., от ст. Жлобин — 6 мин.

Билетные кассы в зданиях платформ отсутствуют; билет на проезд можно оплатить у кассиров (поезда на данном участке сопровождаются кассирами) или приобрести онлайн.

См. также 

 Белорусская железная дорога

Примечания

Ссылки 
 Расписание пассажирских поездов по остановочному пункту
 Информация об остановочном пункте
 Информация об остановочном пункте

Остановочные пункты Гомельского отделения Белорусской железной дороги